Grbavci je lahko:
 Grbavci, Bosna in Hercegovina
 Grbavci, Črna gora